Павел Сергеевич Трихичев (род. 7 ноября 1992 года, Мончегорск, Россия) — российский горнолыжник, многократный чемпион России в слаломе и гигантском слаломе, призёр одного этапа Кубка мира, участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Мастер спорта России международного класса. Универсал, выступает во всех дисциплинах горнолыжного спорта, отдавая некоторое предпочтение техническим видам.

Карьера 
В Кубке мира Трихичев дебютировал 9 марта 2013 года, в декабре 2013 года первый раз попал в тридцатку лучших на этапе Кубка мира, в гигантском слаломе. Лучшим достижением Трихичева в общем зачёте Кубка мира является 57-е место в сезоне 2017/18.

10 декабря 2017 года занял 17-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере. 6 января 2018 года стал 16-м в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене.

Личный рекорд на этапе Кубка мира — второе место в комбинации в швейцарском Венгене 12 января 2018 года (Трихичев уступил только французу Виктору Мюффа-Жанде). Павел стал вторым российским горнолыжником, поднявшимся на подиум в мужском Кубке мира после Александра Хорошилова. Кроме того, это первый в истории подиум в комбинации в Кубке мира для советских и российских горнолыжников (как среди мужчин, так и женщин). По итогам сезона 2017/18 занял шестое место в зачёте комбинации в Кубке мира.

18 января 2019 года второй раз в карьере попал в 10-ку лучших на этапе Кубка мира, заняв шестое место в комбинации в Венгене, от третьего места Павел отстал на 0,71 сек. В сезоне 2019/20 дважды попадал в 10-ку лучших в комбинации на этапах Кубка мира.

Всего за карьеру 20 раз попадал в 30-ку лучших на этапах Кубка мира и набирал очки.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи стал 24-м в комбинации, 26-м в супергиганте и 33-м в слаломе, кроме того стартовал в гигантском слаломе, но не добрался до финиша.

Во время выступления в скоростном спуске в рамках комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года получил травму и завершил выступления на Играх.

За свою карьеру принимал участие в четырёх чемпионатах мира. На чемпионате мира 2013 года занял 27-е место в гигантском слаломе. На чемпионате мира 2015 года занял 24-е место в суперкомбинации, 31-е место в супергиганте, а в слаломе и гигантском слаломе сошёл с трассы. На чемпионате мира 2017 года занял 18-е место в комбинации. Лучший результат на чемпионате мира 2019 года в личных дисциплинах — 27-е место в гигантском слаломе.

В ноябре 2020 года получил на тренировке серьёзную травму колена (разрыв крестообразных связок коленного сустава), из-за которой был вынужден пропустить сезон 2020/21.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Трихичев на зимних Олимпийских играх

Попадания в 10-ку лучших на этапах Кубка мира (4)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФГССР
 Павел Трихичев на сайте Минобороны России

Горнолыжники России
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по горнолыжному спорту
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма